Microbib-Novalys est un logiciel de gestion de bibliothèques.